Fot steht für:
 Fot (Runenmeister) (bl. Mitte 11. Jahrhundert), ein mittelalterlicher schwedischer Runenmeister
 Fot, altes schwedisches Längenmaß, 1 Fot = 29,7 cm  
 Fot, altes finnisches Längenmaß, 1 Fot = 35 cm 

Fót steht für:
 Fót, eine Stadt in Ungarn

.fot steht für:
 .fot, Windows TrueType-Format

FOT steht für:
 Free on Truck, „frei auf den LKW + Verladeort“, wird entsprechend der FOB-Klausel auf Eisenbahntransporte angewendet, kein offizieller Incoterm 2000 
 Frequency of optimum transmission, die optimale Frequenz für eine Funkverbindung auf Kurzwelle
 Forster (Wallis Island) Airport (IATA-Code), Flughafen auf Wallis Island (New South Wales), Mid North Coast (New South Wales), New South Wales, Australien
 Rohnerville Airport (FAA-Code), Flughafen von Fortuna (Kalifornien), Humboldt County, Kalifornien

Siehe auch:
 Foth
 Foot
 Fott
 F.O.T.T.
 Phot
 Vot

Abkürzung